А́нджей Стани́слав Залу́ский (Андрей Станислав Залуский; ; 2 декабря 1695 — 16 декабря 1758) — католический прелат, епископ Луцка с 19 ноября 1736 года по 8 марта 1739 год, епископ Хелмно с 8 марта 1739 года по 12 марта 1746 год, епископ Кракова с 12 марта 1746 года по 16 декабря 1758 год, брат Юзефа Анджея Залуского.

Был епископом в Плоцке, Луцке, Хелмно, Кракове и коронным канцлером. Кроме ряда синодальных постановлений, которыми он старался упорядочить внутренний строй католического духовенства в Польше, Залуский известен ещё и своей благотворительностью и меценатством: он поддерживал учёных и усердно помогал брату при составлении его знаменитой библиотеки.

Литература

Ссылки 
 Информация на сайте католической иерархии  

Канцлеры великие коронные
Анджей Станислав
Религиозные деятели Польши
Сенаторы Речи Посполитой
Кавалеры ордена Белого орла (Речь Посполитая)
Епископы Краковские
Епископы Плоцкие
Католические епископы Луцка
Епископы Хелминские
Католические епископы Польши
Похороненные в Вавельском соборе
Аббаты Польши